A Primeira Divisão do Campeonato Sueco de Futebol da temporada 1932-33, denominada oficialmente de Allsvenskan 1932-33, foi a 9º edição da principal divisão do futebol sueco. O campeão foi o Helsingborgs IF que conquistou seu 3º título na história da competição.

Premiação

Ligações externas 
 

1932-33
1932 no futebol
1933 no futebol
Desporto na Suécia em 1932
Desporto na Suécia em 1933